Drozdowicz:
 Piotr Paweł Drozdowicz (ur. 1971) – malarz
 Wojciech Drozdowicz (ur. 1954) – ksiądz katolicki
 Zbigniew Drozdowicz (ur. 1948) – filozof, profesor nauk humanistycznych
 Tomasz Drozdowicz (ur. 1963) – reżyser